Székely László
 Székely László (1644–1692) főispán
 Székely László (1716–1772) önéletrajzíró, fordító
 Székely László (1741–1791) önéletrajzíró, fordító
 Székely László (1877–1934) építész
 Székely László (1892–1946) utazó, író
 Székely László (1894–1991) hittanár, költő, apát, plébános
 Székely László (1897–1956) hittanár, lapszerkesztő
 Székely László (1910–1969) labdarúgóedző
 Székely László (1912–1971) építész
 Székely László (1912–1982) néprajzi szakíró 
 Székely László (1932) díszlettervező, a Budapesti Katona József Színház alapító tagja
 Székely László (1935) újságíró, sportíró
 Székely László (1954) tudományfilozófus 
 Székely László (1955) matematikus
 Székely László (1958) kosárlabdázó
 Székely László (1958) jogász, egyetemi oktató
 Székely László (1959) költő, előadóművész

hasonló nevűek
 Szabédi László (1907–1959) költő, eredeti neve Székely László
 Székely László Károly (1935) újságíró, diplomata, sportszakíró